Macha peut désigner :
 Macha (prononcer ), transcription francophone de Маша, diminutif russe de . Ce diminutif est transcrit en anglais Masha et en allemand Mascha.
 Macha (prononcer ), dans la mythologie celtique irlandaise, est une incarnation de Morrigan.
 Macha (prononcer ), ethnie africaine d'Éthiopie
 Cratères de Macha

Voir aussi